Il doppio del torneo di tennis Movistar Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mikael Bauer e David Rikl che hanno battuto in finale Christer Allgårdh e Brian Devening 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)
 Mark Koevermans /  Greg Van Emburgh (primo turno)

 Tomás Carbonell /  Byron Talbot (primo turno)
 Pablo Albano /  Javier Frana (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Movistar Open 1993
ATP Tour 1993